Marktkerk (Goslar)
 Marktkerk (Hamelen)
 Marktkerk (Hannover)
 Marktkerk (Paderborn)
 Marktkerk (Wiesbaden)